Моисей Григорьевич Галкович (1902, Мглин, Черниговская губерния, Российская империя — 9 декабря 1937, полигон «Коммунарка», Московская область, СССР) — советский историк и дипломат. Специалист по истории стран Дальнего Востока, международным отношениям. Первый советский генеральный консул в Сан-Франциско.

Биография 
Окончил три курса факультета общественных наук 1-го МГУ. Член ВКП(б) с 1918 года.

Преподавал в Московском институте востоковедения (МИВ), а также в 1-м МГУ. Учёный секретарь Всероссийской научной ассоциации востоковедения (ВНАВ). 

В 1928 году Галкович был направлен руководством Коммунистической академии в трёхмесячную командировку в Японию и Маньчжурию. 

С 1930 года работал старшим научным сотрудником Института мирового хозяйства и мировой политики (ИМХиМП). 

С 1932 года назначен первым секретарем полпредства СССР в Токио. 

После открытия Генерального консульства СССР в Сан-Франциско, штат Калифорния, США занял пост первого генерального консула СССР.

Позднее — заместитель заведующего отделом печати НКИД СССР. 

23 июня 1937 года Галкович был арестован. 

9 декабря 1937 года Военная коллегия Верховного суда СССР приговорила его к расстрелу за  «участие в КРТО» (шпионской контрреволюционной террористической организации), статьи 58-1а, 58-8, 58-11 УК РСФСР). Дело хранится в Центральном архиве ФСБ. 

Жена Галковича во время его ареста была беременна, позднее выслана как «жена врага народа» в Торжок.

В тот же день Галкович был расстрелян чекистами на полигоне «Коммунарка». Реабилитирован Военной коллегией Верховного суда СССР 23 июня 1956 года.

В Москве проживал по адресу Смоленский бульвар, д.13, кв. 72. Похоронен в Бутово-Коммунарке.

Библиография 

 СССР на Дальнем Востоке: (Обзор сов.-кит. и сов.-япон. отношений) // Международная летопись. 1925. № 3. С. 9-20; 
 Китай: (Обзор событий) // Международная летопись. № 10/11. С. 148-157; 
 Япония // Международная летопись. № 12. С. 146-154; 
 Американский империализм в Китае // Коммунистический интернационал. 1927. № 8. С. 41-46; 
 Державы и Китай // Мировое хозяйство и мировая политика. 1927. № 5/6. С. 67-81; 
 Новое в тихоокеанской проблеме // Большевик. 1927. № 6. С. 49-56;
 Империалистические державы и Китай. М.; Л., 1928; Восток и СССР: (Экономический очерк). М., 1928; 
 Соединенные Штаты и дальневосточная проблема. М.; Л., 1928; 
 Японо-американские отношения в Маньчжурии // Мировое хозяйство и мировая политика. 1928. № 2. С. 17-29; 
 Тихоокеанская проблема: (К постановке вопроса) // Мировое хозяйство и мировая политика. 1929. № 2. С. 49-67; № 3. С. 36-46; 
 "Новое" правительство в Японии // Мировое хозяйство и мировая политика. 1930. № 1. С. 44-53.

Источники 
 Тригубов I. (рец. на кн.) Галкович М. Г. Соединенные Штаты и дальневосточная проблема. М.; Л., 1928 // СС. 1928. № 6. С. 273-275; НРМ. С. 58; РВост. № 4. С. 119; Lensen, 1968. P. 221.
 Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов - жертв политического террора в советский период (1917-1991). Изд. подготовили Я. В. Васильков, М. Ю. Сорокина. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2003. 496 с.
ГАЛКОВИЧ Моисей Григорьевич // Единая база данных жертв репрессий в СССР

Примечания 

Расстрелянные и похороненные на полигоне Коммунарка
Посмертно реабилитированные в СССР
Востоковеды СССР
Консулы СССР в Сан-Франциско

Казнённые в 1937 году
Востоковеды, репрессированные в СССР
Историки, репрессированные в СССР